Gundendorf ist der Name folgender Orte:

 Gundendorf (Gemeinde Pettenbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Gundendorf (Gemeinde Vorchdorf), Ortsteil von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich